Фісун Олександр Петрович (1937—2003) — український радянський діяч.
 Фісун Олександр Анатолійович — український політолог.